Райхсанштальтом (нім. Reichsanstalt) називали імперські установи, що діяли в рамках публічного права у Німецькій імперії або Австрійській імперії.

У Німецькому райху до них належали: Reichsautobahnen, Reichsbahn, Reichsbank, Reichspost, Reichsmonopolverwaltung für Branntwein, Physikalisch-Technische Reichsanstalt, Chemisch-Technische Reichsanstalt (в минулому Militärversuchsamt), Державне відомство з випробування матеріалів та так звані відомства Рейху, такі як Reichsstelle für Raumordnung, Reichsstelle für Sippenforschung і Reichsstelle für den Unterrichtsfilm.

Найвідомішим представником Австрії був Geologische Bundesanstalt.

Німецька імперія
Австрійська імперія